Jugnauth ist der Familienname folgender Personen:

 Anerood Jugnauth (1930–2021), mauritischer Politiker, Präsident von Mauritius
 Pravind Jugnauth (* 1961), mauritischer Politiker